Pierre Robin, né le , décédé le , appartenant aux Forces Françaises Combattantes (FFC) sous le , fut membre du réseau Jade-Amicol.

Chevalier de la Légion d'Honneur, Combattant de la Grande Guerre. Affecté au commandement de la  division pendant l'attaque d'Artois et durant toute l'offensive de Champagne en 1915 il sera ensuite affecté du  à la fin de la Guerre à l’état-major du  Groupe de Division ARMÉE D'ORIENT et sera démobilisé le . Le , à Bucarest, il sera l'objet d'une citation à l'ordre de l’état-major pour ses actions périlleuses à Bukovo du  au , à l'attaque de Skra di Legen du 3 au  et pour les autres missions sur le même front pendant les opérations de la boucle de Cerna et du Vadar, percée du front Bulgare pour atteindre le Danube et Bucharest en . 

Pendant la Seconde Guerre mondiale sa propriété "La Gaudinière" à L'Ile d'Yeu fut occupée par les Allemands qui brulèrent l'intégralité du mobilier pour se chauffer au cours de l'hiver 1944. Les marques des haches qui ont détruit le mobilier familial d'époque sont encore visibles aujourd'hui à l’intérieur de la maison. Études de droit. Armée de Terre 1912-1918 : officier de renseignement (1915-1918) aux Dardanelles ; il met en place un réseau dans l'ensemble de la zone. Inspecteur des Finances, Banque de France. Auteur de la réforme monétaire : il met en perspective les prémices de la crise de 1929 et propose des solutions pour anticiper la crise monétaire qui s'annonce. Dans une analyse, il met en avant le poids de la dette de guerre allemande et les conséquences sur la société et la politique. 

Maire de Ménard / Blois. Vice-gouverneur de la Banque de France : chargé de la reconstruction et de l'application du plan Marshall : il met en place de nouveau mode de financement afin d'accélérer la reconstruction.

Référence 

Réseau ou mouvement de la Résistance française